Katar Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Katar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Katar Lerr är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Tarrakatar Lerr,  meter över havet,  kilometer nordväst om Katar Lerr. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer sydost om Katar Lerr. 

I omgivningarna runt Katar Lerr växer i huvudsak blandskog. Runt Katar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre